Landsting bezeichnet:

 das Parlament Grönlands, siehe Landsting (Grönland)
 die mittelalterliche dänische Versammlung, siehe Landsting (dänisches Mittelalter) 
 das einstige Oberhaus in Dänemark, siehe Landsting (dänischer Reichstag) 
 einen schwedischen Provinziallandtag, siehe Landsting (Schweden)